Tolkmitt ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Tolkmitt (1848–1900), deutscher Ingenieur, vor allem im Wasserstraßenbau von Berlin und der Mark Brandenburg tätig
 Jan Tolkmitt (* 1972), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Mario Tolkmitt (* 1970), deutscher Fußballspieler